Blizjni (Kemerovo) - posjolok in de Russische oblast Kemerovo
 Blizjni (Krasnodar) - posjolok in de Russische kraj Krasnodar
 Blizjni (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Blizjni (Orenburg) - posjolok in de Russische oblast Orenburg
 Blizjni (district Aleksandrovo-Gajski) - choetor in de Russische oblast Saratov
 Blizjni (district Novooezenski) - choetor in de Russische oblast Saratov
 Blizjni (Tsjelabinsk) - posjolok in de Russische oblast Tsjelabinsk
 Blizjni (Wolgograd) - choetor in de Russische oblast Wolgograd